Prairie County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Prairie County (Arkansas)
Prairie County (Montana)